Майкл Джон Маккин (; род. 17 октября 1947, Нью-Йорк, США) — американский актёр, писатель, композитор и музыкант, наиболее известный исполнением роли Леонарда Косновски в ситкоме «Лаверна и Ширли» и ролью Дэвида Хаббинса в фильме «Это — Spinal Tap». Кроме того, исполнил роль адвоката Чака Макгилла, брата Сола Гудмана (также известного как Джимми Макгилл), в телесериале «Лучше звоните Солу», который является спин-оффом и приквелом сериала «Во все тяжкие».

Личная жизнь 
Майк Маккин был женат дважды: первый брак, с Сьюзен Рассел, распался в 1993 году, впоследствии актёр женился вторично на известной актрисе и продюсере Аннетт О’Тул.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Комики-музыканты США
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему телеактёру второго плана